Szczetinka i Szczacinka – nazwa toponimów i hydronimów w Rosji i na Białorusi

Rosja 
:

 Miejscowości
 Szczetinka – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Szczetinka – wieś w obwodzie orłowskim

 Rzeki
 Szczetinka – dopływ Atiemieszy w dorzeczu Mołogi (obwód twerski)
 Szczetinka – dopływ rzeki Diemszenko w dorzeczu Ruzy (obwód moskiewski)

Białoruś 
:

 Miejscowości
 Szczacinka – wieś w rejonie czerykowskim obwodu mohylewskiego
 Szczacinka – wieś w rejonie szkłowskim obwodu mohylewskiego

 Hydronimy
 Szczacinka – jezioro w rejonie mścisławskim obwodu mohylewskiego (w dorzeczu Soża)
 Szczacinka – lewy dopływ Wilczanki w dorzeczu Dniepra (obwód mohylewski)

Strony ujednoznaczniające